Hansaplatz (Hanzeplein) is de naam van meerdere pleinen en een metrostation in Duitsland:
 Hansaplatz (Berlijn)
Hansaplatz (metrostation), gelegen onder dit plein
 Hansaplatz (Dortmund)
 Hansaplatz (Hamburg)